Сорок четвёртый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 29 августа 1989 года по 18 марта 1990 года. Победителем стала команда «Динамо» Москва.

Регламент чемпионата 

 Второй этап в высшей лиге вновь прошёл с учётом всех набранных очков на первом этапе.
 В переходном турнире изменилось соотношение команд высшей и первой лиг – было 4 из высшей и 6 из первой, стало наоборот. В высшую лигу переходило пять команд, что сокращало её состав на одного участника.
 В первой лиги вновь был введён межзональный турнир для определения худших команд, на этот раз с общим зачётом очков для обеих зон.
 Был отменён переходный турнир между первой и второй лигами, команды менялись напрямую.
 Упростилась схема соревнований во второй лиге – игры проходили за один этап в двух зонах.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и шесть лучших команд переходного турнира – четыре из высшей лиги и две из первой. После первого этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние шесть вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 29 августа по 30 ноября.

Финал 
Матчи прошли с 15 января по 18 марта. Команды провели двухкруговой турнир с учётом всех набранных очков на первом этапе. Судьба и золотых и серебряных медалей решалась в последнем туре, перед которым «Динамо» опережало ЦСКА на 2 очка, и «Химик» на 4. Но положение команд не изменилось – армейцы сыграли свой последний матч вничью, отстав, в итоге, от чемпиона на 3 очка, и не позволив догнать себя «Химику».

Лучшие бомбардиры 
Дмитрий Квартальнов («Химик» Воскресенск) – 53 очка (25+28)
Анатолий Степанищев («Сокол» Киев) – 46 очков (20+26)
Олег Знарок («Динамо» Рига) – 43 очка (18+28) 
Юрий Шипицын («Спартак» Москва) – 43 очка (12+31) 
Николай Борщевский («Спартак» Москва) – 42 очка (17+25) 
Алексей Ткачук («Спартак» Москва) – 40 очков (26+14) 
Юрий Леонов («Динамо» Москва) – 40 очков (20+20) 
Пётр Малков («Сокол» Киев) – 40 очков (18+22) 
Александр Зыбин («Торпедо» Ярославль) – 40 очков (15+25) 
Вячеслав Быков (ЦСКА) – 37 очков (21+16) 
Валерий Каменский (ЦСКА) – 37 очков (19+18)

Лучшие снайперы 
Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) – 28 шайб
Алексей Ткачук («Спартак» Москва) – 26 шайб 
Дмитрий Квартальнов («Химик» Воскресенск) – 25 шайб
Александр Семак («Динамо» Москва) – 23 шайбы
Евгений Штепа («Крылья Советов» Москва) – 23 шайбы
Андрей Хомутов (ЦСКА) – 21 шайба
Вячеслав Быков (ЦСКА) – 21 шайба 
Михаил Васильев («Торпедо» Ярославль) – 20 шайб 
Анатолий Степанищев («Сокол» Киев) – 20 шайб
Юрий Леонов («Динамо» Москва) – 20 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Вячеслав Уваев («Торпедо» Ярославль) – 64 минуты
Павел Торгаев («Торпедо» Горький) – 64 минуты
Сергей Селянин («Химик» Воскресенск) – 63 минуты
Константин Курашов («Крылья Советов» Москва) – 63 минуты
Олег Знарок («Динамо» Рига) – 60 минут
Михаил Захаров («Динамо» Минск) – 58 минут
Владимир Шашов («Динамо» Рига) – 58 минут
Анатолий Львов («Торпедо» Ярославль) – 54 минуты
Александр Смирнов («Химик» Воскресенск) – 54 минуты
Александр Цыплаков («Динамо» Минск) – 52 минуты
Андрей Яковенко («Химик» Воскресенск) – 52 минуты

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона  
 Н.Морозов (Москва)
 В.Губернаторов (Рязань)
 А.Федотов (Горький)
 А.Галиахметов (Свердловск)
 А.Федосеев (Новосибирск)
 В.Якушев (Ленинград)
 А.Грачёв (Кохтла-Ярве)
 М.Галиновский (Ленинград)
 А.Егоров (Москва)
 С.Шалимов (Москва)

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче «Динамо» Москва - СКА – 10-1, ещё 3 матча закончились с разницей в 8 шайб.
Самыми результативными стали матчи «Крыльев Советов» с минским «Динамо» – 9-7, и СКА – 9-5.
Наименее результативным стал матч «Химик» - «Крылья Советов» – команды не забросили ни одной шайбы.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 15 января по 29 апреля. Первые пять команды получали право играть в высшей лиге.
Ни одной из команд первой лиги не удалось обойти клубы высшего дивизиона, впервые за последние 20 сезонов в нём не появилось новых участников.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением перешедших по итогам переходных турниров двух команд в высшую и двух во вторую лигу, и четыре команды из второй лиги.

Предварительный этап 
Матчи прошли в двух зонах в 4 круга. По две лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой.

Западная зона 
Матчи прошли с 4 сентября по 15 декабря

Восточная зона 
Матчи прошли с 4 сентября по 11 декабря

Турнир за 5-20 места 
Матчи прошли с 16 января по 20 апреля. Игры прошли в четыре круга между командами разных зон с сохранением всех очков первого этапа. Последние три команды переходили во вторую лигу.

Вторая лига 
К участию допустили команды прошлого сезона, кроме четырёх команд, перешедших в первую лигу, команды ШВСМ-МЦОП и расформированного «Машиностроителя», две команды вылетевшие из первой лиги, и победитель соревнований КФК. Также приняли участие «Ермак» (1/8 соревнований КФК) и «Динамо-2».
Игры прошли в двух зонах в 4 круга. Победители зон выходили в первую лигу, две последние команды каждой зоны выбывали из соревнований. В связи с тем, что из первой лиги в этом сезоне перешла только одна команда (2 были расформированы), к соревнованиям следующего сезона допустили «Маяк», занявший в восточной зоне последнее место.

Западная зона

Восточная зона

Кубок ВДФСО профсоюзов среди КФК 
Всесоюзный турнир среди команд КФК, претендующих на место во второй лиге, до этого проводившийся Госкомспортом, с текущего сезона проходил под эгидой ВДФСО профсоюзов, и получил новое название. Соревнования проходили в четырёх зонах по кубковой схеме, победители зон встречались в однокруговом турнире.

1/16 финала

Зона «Центр-Северо-запад» 

«Химик» Новополоцк - «Автомобилист» Рига – 6-2, 6-5, +/-
«Белсталь» Жлобин - «Кристалл» Воронеж – 10-2, 16-0, 6-1, 10-2
«Волна» Брянск - «Беломорец» Северодвинск – 2-4, 3-4, 3-0, 2-1
«Рекорд» Александров - «Заря» Новгород – 5-2, 7-4, 4-2, 7-1
«Новатор» Химки - «Шинник» Бобруйск – 7-5, 10-0, дисквалификация «Шинника»
«Горняк» Оленегорск - «Двина» Новодвинск – 4-2, 9-3, 6-6, 3-3
«Старт» Ульяновск прошёл этап без игр.

Зона «Центр-Поволжье» 

«Рубин» Москва - «Авангард» Тамбов – 7-0, 14-1, 8-9, 11-2
«Нефтехимик» Нижнекамск - «Темп» Балаково – 15-1, 15-1, 3-2, 9-0
«Торпедо» Рязань - «Металлург» Снегири – 2-4, 4-2, 2-1, 3-1
«Искож» Калинин - «Локомотив» Москва – 6-4, 7-1, 5-4, 11-6
«СХИ» Пенза - «Искра» Горький – 4-3, 2-4, 5-2, 3-2
«Сатурн» Рыбинск - «Автотехобслуживание» Москва – 6-9, 3-4, 3-5, 5-1, дисквалификация «Автотехобслуживания» 
«Красный экскаватор» Киев - «Химик» Уварово – 17-9, 22-2, 17-3, +/-

Зона «Урал» 

«Таганай» Златоуст - «Бумажник» Соликамск – 6-5, 4-3, 6-3, 6-3
«Металлург» Серов - «Колос» Тюмень – 2-4, 4-1, 2-4, 4-9, дисквалификация «Колоса» 
«РТИ» Свердловск - СК им. Чкалова Челябинск-70 – 7-3, 4-2, 6-5
«Нефтяник» Ноябрьск - «Урал» Усть-Катав – 3-2, 4-3, +/-
«Технолог» Ухта - «Химик» Мелеуз – 9-1, 10-3, 8-0, 5-6
«Звезда» Чебаркуль - «Водник» Тюмень – 27-1, 15-4, +/-
«Трубник» Каменск-Уральский прошёл этап без игр.

Зона «Сибирь-Дальний восток» 

«Металлист» Петропавловск - «Арктур» Надым – 12-3, 12-3, 5-6, 7-5
«Чкаловец» Новосибирск - «Химик» Славгород – 11-4, 3-1, 6-1, 7-5
«Строитель» Удачный - «Янтарь» Томск-7 – 4-3, 7-5, +/-
«Металлург» Ачинск - «Буревестник» Чита – 14-1, 10-1, 12-3
«Полимер» Барнаул - «Полиграфмаш» Шадринск – +/-, 9-3, +/-
«Водник» Ванино - «Спартак» Уссурийск – 12-11, 7-6, 10-3, 10-2
«Металлист» Новобурейский - «Гейзер» Елизово – 13-8, 4-3, +/-
«Сибиряк» Таштагол прошёл этап без игр.

1/8 финала

Зона «Центр-Северо-запад» 

«Химик» Новополоцк - «Старт» Ульяновск – 6-4, 11-1, 12-1, 10-0
«Белсталь» Жлобин - «Волна» Брянск – 4-3, 6-2, 7-5, +/
«Рекорд» Александров - «Новатор» Химки – 6-5, 5-4, 2-1
«Горняк» Оленегорск прошёл этап без игр.

Зона «Центр-Поволжье» 

«Нефтехимик» Нижнекамск - «Рубин» Москва – 6-3, 4-3, 3-1, +/
«Торпедо» Рязань - «Красный экскаватор» Киев – 6-2, 3-4, 9-1, 15-1
«Искож» Калинин - «СХИ» Пенза – 5-4, 7-1, 2-6, 6-3
«Сатурн» Рыбинск прошёл этап без игр.

Зона «Урал» 

«Таганай» Златоуст - «Трубник» Каменск-Уральский – 1-3, 3-0, 5-1, 4-1
«РТИ» Свердловск - «Металлург» Серов – 3-6, 3-1, 5-3, 7-2
«Нефтяник» Ноябрьск - «Технолог» Ухта – 10-0, 10-1, 4-1, 4-4
«Звезда» Чебаркуль прошла этап без игр.

Зона «Сибирь-Дальний восток» 

«Водник» Ванино - «Металлист» Новобурейский – 4-3, 13-3, 3-1, +/-
«Строитель» Удачный - «Чкаловец» Новосибирск – 14-3, 4-7, +/-, +/-
«Сибиряк» Таштагол - «Металлист» Петропавловск – 17-5, 11-3, 4-3, 7-6
«Металлург» Ачинск - «Полимер» Барнаул – 12-3, 3-2, 9-3, 8-6

1/4 финала

Зона «Центр-Северо-запад» 

«Химик» Новополоцк - «Белсталь» Жлобин – 2-8, 3-2, 4-2, 3-2
«Горняк» Оленегорск - «Рекорд» Александров – 1-6, 4-1, 8-3, 7-1

Зона «Центр-Поволжье» 

«Нефтехимик» Нижнекамск - «Торпедо» Рязань – 4-3, 10-4, +/-
«Искож» Калинин - «Сатурн» Рыбинск – 10-1, 7-5, 8-6

Зона «Урал» 

«Звезда» Чебаркуль - «Нефтяник» Ноябрьск – 5-2, 6-6, +/-, +/-
«РТИ» Свердловск - «Таганай» Златоуст – 4-3, 4-3, +/-

Зона «Сибирь-Дальний восток» 

«Строитель» Удачный - «Сибиряк» Таштагол – 4-3, 5-4, +/-
«Металлург» Ачинск - «Водник» Ванино – 6-3, 3-0, +/-

1/2 финала

Зона «Центр-Северо-запад» 

«Химик» Новополоцк - «Горняк» Оленегорск – 13-0, 9-1, 5-3, 14-6

Зона «Центр-Поволжье» 

«Нефтехимик» Нижнекамск - «Искож» Калинин – 7-5, 10-1, 8-6

Зона «Урал» 

«Звезда» Чебаркуль - «РТИ» Свердловск – 7-4, 4-6, 4-6, 9-6, 6-0

Зона «Сибирь-Дальний восток» 

«Строитель» Удачный - «Металлург» Ачинск – +/-

Финальный турнир 
Матчи прошли с 11 по 16 марта в Рыбинске. В связи с расформированием двух аутсайдеров первой лиги, во второй лиге образовались вакантные места, одно из которых было отдано «Нефтехимику».

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1989-90 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1985/1986 - 1989/1990. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1985/1986 - 1989/1990. Справочник. Москва. 2016.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1989-1990
 Звёзды русского хоккея: Чемпионат СССР 1989-90 гг.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1989 год в хоккее
1990 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1989 году
Чемпионаты СССР в 1990 году